Wassylkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi, siehe Wassylkiwzi (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, siehe Wassylkiwzi (Tschortkiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Wassylkiwzi (Pohrebyschtsche)